de Engelstalige titel van de Italiaanse film La vita è bella uit 1997
 Life is Beautiful, een Nederlandse reeks korte films uit 2010
 de Engelstalige titel van de Tsjechische film Život je krásný uit 1940
 Life is Beautiful, een Nederlandse korte film uit 2013
 Life is Beautiful (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van RTL 4

Zie ook 
 The Beautiful Life